Le terme divertimento peut faire référence à :

 Divertimento, « divertissement » en italien, est un terme musical ;
 Divertimento pour orchestre à cordes est une œuvre de Béla Bartók composée en 1939 ;
 Divertimento, suite pour orchestre à cordes, est une œuvre de Richard Strauss ;
 Divertimento est le titre d'une version raccourcie (2 h 05) du film de Jacques Rivette : La Belle Noiseuse (4 h 04) ;
 Divertimento est un documentaire chilien réalisé par Diego Meza en 1998 ;
 Divertimento est un film argento-espagnol réalisé par José García Hernández en 2000 ;
 Divertimento n°15 (Ballet) est une chorégraphie de George Balanchine ;
 Divertimento (film, 1997) est un film de Stan Brakhage réalisé en 1997 ;
 Divertimento, film de Marie-Castille Mention-Schaar de 2022.